Hillenbrand ist als Variante von Hillebrand der Familienname folgender Personen:
Carole Hillenbrand (* 1943), britische Historikerin und Islamwissenschaftlerin
 Christoph Hillenbrand (* 1957), deutscher Rechnungshofpräsident
 Eugen Hillenbrand (* 1936), deutscher Historiker
 Ignaz Hillenbrand (~1690–1772), Bildhauer und Plastiker
Joachim Hillenbrand (* 1964), deutscher Radrennfahrer
 Karl Hillenbrand (1950–2014), Generalvikar
 Klaus Hillenbrand (* 1957), deutscher Journalist.
 Laura Hillenbrand (* 1967), US-amerikanische Schriftstellerin
 Martin J. Hillenbrand (1915–2005), US-amerikanischer Diplomat
 Mike Hillenbrand (* 1972), deutscher Autor und Übersetzer
 Nico Hillenbrand (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Robert Hillenbrand (* 1941), britischer Kunsthistoriker
 Shea Hillenbrand (* 1975), US-amerikanischer Baseballspieler
 Silvia Hillenbrand (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 

Hillenbrand steht weiter für:
 Hillenbrand Inc., ein US-amerikanischer Mischkonzern